Rio Sui steht für:

 Arroyo Suí, Fluss in der Dominikanischen Republik
 Rio Sui (Caraulun), linker Nebenfluss des Caraulun in der Gemeinde Manufahi, Osttimor